James Frawley ist der Name folgender Personen:

* James Frawley (Regisseur) (* 1936), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler 
 James Frawley (Footballspieler) (* 1988), australischer Australian-Football-Spieler 
 James Frawley (Tennisspieler) (* 1994), australischer Tennisspieler
 James J. Frawley (1876–1926), US-amerikanischer Politiker